Kokonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kokonsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (0 ha)
2. Kokonsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
3. Kokonsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (2 ha)
4. Kokonsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (4 ha)
5. Kokonsaari (ö i Norra Savolax),  (6 ha)
6. Kokonsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen,  (4 ha)
7. Kokonsaari (ö i Viitasaari, Kokonselkä),  (20 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar